Casa Bossi – edificio di Busto Arsizio progettato da Francesco Antonio Provasoli
 Casa Bossi – edificio di Milano progettato da Giovanni Battista Bossi
 Casa Bossi – edificio di Novara progettato da Alessandro Antonelli
 Casa Bossi – edificio di Udine progettato da Pietro Zanini